Соревнования по стрельбе на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года прошли с 7 по 12 октября в парке Polideportivo Roca Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Были разыграны 6 комплектов наград в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки среди юношей, девушек и смешанных пар.

Расписание 
Время местное (UTC−3:00)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация 
Каждый национальный олимпийский комитет (НОК) может заявить максимум 4 спортсмена, по одному в каждом виде программы. На правах страны-хозяйки турнира Аргентина получила квоты в каждом виде программы, однако она отказалась от лицензий в стрельбе из пневматического пистолета. Ещё 24 квоты (по шесть в каждом виде) были распределены трёхсторонней комиссией. Остальные обладатели 54 лицензий определились при помощи квалификационных отборов, а именно континентальных отборочных турниров.

Для участия в юношеских Олимпийских играх спортсмены должны родиться в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2003 года. Кроме того, все стрелки должны набрать следующий минимальный квалификационный балл (MQS):

 юноши, пневматическая винтовка, 10 м: 60 выстрелов, 552 / 580,0 очков;
 юноши, пневматический пистолет, 10 м: 60 выстрелов, 540 очков;
 девушки, пневматическая винтовка, 10 м: 40 выстрелов, 368 / 385.0 очков;
 девушки, пневматический пистолет, 10 м: 40 выстрелов, 355 очков.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 80 человек (по 20 на каждый вид, исключая смешанные виды программы).

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Результаты на сайте юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Стрельба на летних юношеских Олимпийских играх